Miskolc beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Miskolc
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Miskolc
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Miskolc
die Universität der Stadt, siehe Universität Miskolc